Narcosis peut désigner :

 Narcosis, groupe de punk rock péruvien, originaire de Lima
 Narcosis, jeu vidéo de type survival horror développé et édité par Honor Code, sorti en 2017 sur Windows, Mac et Xbox One